Canalis ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Canalis di Cumiana (1680–1769), zweite, morganatische Ehefrau von König Viktor Amadeus I. von Sizilien und Sardinien
 Elisabetta Canalis (* 1978), italienische Schauspielerin und Model

Siehe auch:
 Canales